Gangkou bezeichnet:

 Gangkou (港口区), Stadtbezirk von Fangchenggang im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Gangkou (Ningguo) (港口镇), Großgemeinde der Stadt Ningguo in der chinesischen Provinz Anhui
 Gangkou (Xiushui) (港口镇), Großgemeinde im Kreis Xiushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gangkou (Yiyang) (港口镇), Großgemeinde im Kreis Yiyang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gangkou (Zhongshan) (港口镇), Großgemeinde der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Gangkou (Chongyang) (港口乡), Gemeinde im Kreis Chongyang in der chinesischen Provinz Hubei
 Gangkou (Tonggu) (港口乡), Gemeinde im Kreis Tonggu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gangkou (Jiujiang) (港口街镇), Straßenviertel im Kreis Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi